Dietschy ist der Familienname folgender Personen: 

 Beat Dietschy (* 1950), Schweizer Theologe, Publizist, Entwicklungsexperte und Philosoph
 Franz Joseph Dietschy (1770–1842), Schweizer Bierbrauer und Gründer von Salmenbräu
 Hans Dietschy (1912–1991), Schweizer Ethnologe, Historiker und Politiker (EVP)
 Jakob Rudolf Dietschy (1881–1914), Schweizer Mediziner 
 Peter Dietschy (1935–2013), Schweizer Künstler

Siehe auch:
 Dietschi